Чигник (англ. Chignik) — многозначный термин.

 Чигник — поселение со статусом города (city) в боро Лейк-энд-Пенинсула, штат Аляска, США. 
 Чигник — государственный гражданский аэропорт, расположенный близ одноимённого города.